Diese Liste verzeichnet die derzeit aktiven farbentragenden Verbindungen an der Kantonsschule Solothurn.

Reihenfolge nach Gründungsdatum.

Literatur 
 Marco Leutenegger (Hrsg.): Farbe tragen, Farbe bekennen, Begleitschrift zur gleichnamigen Ausstellung im Kant. Museum Altes Zeughaus, Solothurn 1993

Solothurn
Bildung in Solothurn